El término Poros puede referirse a:
 los poros que muestre un material, que determinan su capacidad para absorber líquidos o gases;
 Poros, piedra caliza del Peloponeso utilizada como material de construcción en edificios de la Antigua Grecia;
 Poros, un antiguo rey indio, enemigo y posteriormente aliado de Alejandro Magno;
 Poros, un personaje de la mitología griega;
 Poros, localidad del municipio de Eleios-Pronnoi, en la isla jónica de Cefalonia (Grecia);
 la isla de Poros, en Grecia; o
 el río Poros, un río ficticio del legendarium del escritor británico J. R. R. Tolkien.